Narew (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië
Narew (Podlachië), een plaats in de Poolse woiwodschap Podlachië
Narew (rivier), een rivier in Polen en Wit-Rusland